Kerényi György
 Kerényi György (1902–1986) zeneszerző, népzenekutató
 Kerényi György (1910–1985) római katolikus plébános, lapszerkesztő
 Kerényi György (1963) újságíró, a vs.hu korábbi főszerkesztője
hasonló nevűek
 Kerényi Miklós György (1913–1988) operaénekes, énektanár